Grimoald I, majordom de palau de Nèustria 643-657
 Grimoald II o d'Héristal dit «el Jove» (? - 714), franc dels arnúlfides, majordom de palau de Nèustria (695-714), de Borgonya (700 -14) i duc de Xampanya i Borgonya (708 - 714)
 Grimoald III, príncep de Benevent, fill i successor d'Arechis II 
 Grimoald IV, príncep de Benevent successor de Grimoald III el 807
 Grimoald I de Benevent (Cividale, ~600 - 671), duc de Benevent, i rei dels longobards i d'Itàlia (662 -671)
 Grimoald (prior), prior del monestir de Poblet